Луцій Публілій () — преномен і номен декількох діячів Стародавнього Риму з плебейського роду Публіліїв:
 Луцій Публілій Філон Вульск — військовий трибун з консульською владою 400 року до н. е.
 Луцій Публілій Цельс — консул 113 року, консул-суффект 102 року.
 Луцій Публілій Петроній Волюзіан — консул у невідому дату в середині III століття.